Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1994 odbyły się między 10 a 17 kwietnia 1994 w niemieckim Oberstdorfie w Eisstadion.

Tytuł mistrzyń świata obroniła reprezentacja Kanady (Sandra Peterson), pokonując w finale Szkotki (Christine Cannon) 7:4. Brązowe medale zdobyły Niemki (Josefine Einsle) i Szwedki (Elisabet Johansson) po porażkach w półfinałach.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja
Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
Mistrzostwa na stronach Światowej Federacji Curlingu

1994
1994 w curlingu
Curling w Niemczech
Sport w Oberstdorfie
1994 w Niemczech